Пётр Савицкий: Савицкий, Пётр Иванович (1936—2021) — правовед, профессор и декан УрГЮУ.
 Савицкий, Пётр Николаевич (1895—1968) — русский экономист, географ, культуролог и философ, поэт, деятель евразийского движения.